— девиз правления (нэнго) японского императора Дзюнтоку, использовавшийся с 1214 по 1219 год .

Согласно , причиной объявления нового девиза правления стало крупное землетрясение.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 6-й день 12-й луны 3-го года Кэнряку (по юлианскому календарю — 18 января 1214);
 12-й день 4-й луны 7-го года Кэмпо (по юлианскому календарю — 27 мая 1219).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Шу цзин:「惟天丕建、保乂有殷」.

События 
даты по юлианскому календарю

 24 января 1213 года (1-й день 1-й луны 1-го года Кэмпо) — в Камакуре произошло землетрясение;
 1213 год (11-я луна 1-го года Кэмпо) — Фудзивара-но Тэйка, также известный как Фудзивара-но Садэиэ, представил собрание стихов VIII века «Манъёсю» сёгуну Минамото-но Санэтомо;
 1214 год (2-й год Кэмпо) — уцелевшие приверженцы рода Вада подняли зимой в столице мятеж, но были разбиты напавшими на них воинами охранного отряда;
 1214 год (2-я луна 2-го года Кэмпо) — Минамото-но Санэтомо после изрядной порции сакэ почувствовал недомогание; и тогда буддистский монах Эйсай, настоятель храма Дзюфуку-дзи, приготовил настойку, позволившую сёгуну восстановить хорошее самочувствие;
 1214 год (3-я луна 2-го года Кэмпо) — император помолился в храме Касуга тайся;
 1214 год (4-я луна 2-го года Кэмпо) — группа воинствующих монахов, живущих на горе Хиэй, подожгли центральный храм комплекса Энряку-дзи. Ущерб был возмещён за счёт сёгуна Санэтомо;
 1214 год (7-я луна 2-го года Кэмпо) — в Камакуре было определено число торговцев, больше которого их не должно быть;
 1215 год (1-я луна 3-го года Кэмпо) — Ходзё Токимаса скончался в возрасте 78 лет в горах провинции Идзу;
 1215 год (6-я луна 3-го года Кэмпо) — известный монах Эйсай скончался в возрасте 75 лет; останки его были погребены в основанном им киотском храме Кэннин-дзи;
 1215 год (8—9-я луны 3-го года Кэмпо) — серия землетрясений в окрестностях Камакуры;
 1217 год (8—9-я луны 5-го года Кэмпо) — император посетил святыни  и  близ Киото;
 1218 год (6-й год Кэмпо) — сёгун Минамото-но Санэтомо получил звание начальника лейб-гвардии коноэфу и правого министра.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература